Con il termine stazione di Ashiya ci si può riferire alle seguenti stazioni ferroviarie della città di Ashiya:
La stazione di Ashiya, scalo ferroviario sulla linea JR Kōbe gestita dalle West Japan Railway Company (JR West);
La stazione di Ashiya, fermata ferroviaria sulla linea principale Hanshin gestita dalle Ferrovie Hanshin.